Fraser Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fraser Township (Michigan)
 Fraser Township (Minnesota)